Шал може да се односи на:

 Шал, одевни предмет

или

 Шал (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт
 Шал ла Монтањ, насељено место у Француској, у департману Ен
 Шал ле О, насељено место у Француској, у департману Савоја